Драгашевац () или Драгасевац () — село в общине Власеница Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Население составляет 425 человек по переписи 2013 года.

География 
Располагается вдоль автомагистрали M 19.2 в точке, где река Драгасевац впадает в Тишчу.

История 
В начале XIX века в деревне Драгасевац поселились  — этническая группа сербов из Валахии. Во время Второй мировой войны каравласы, как православные, подвергались преследованиям со стороны усташей; часть каравласов несла службу в Югославских войсках на родине. Во время Боснийской войны большая часть жителей каравласов покинула Драгашевац и Боснию; значительная их часть несла службу в Вооружённых силах Республики Сербской.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Власеница 

Населённые пункты Республики Сербской